Hondurese lempira, de nationale valuta van Honduras.
 Lempira (indianenleider), een Hondurese indianenleider en verzetsstrijder.
 Lempira (departement), een departement van Honduras
Lempira (geslacht), een geslacht van rechtvleugeligen uit de familie Romaleidae